CPH, sigle composé des trois lettres C, P et H, peut faire référence à :
 Centre provisoire d'hébergement, voir Centre d'accueil de demandeurs d'asile en France  ;
  ;
 CPH, anciennement Crédit professionnel du Hainaut, un organisme financier belge dont le siège social se situe à Tournai.

CPH est un code qui peut faire référence à :
  ;
 .

CPH est une abréviation qui peut faire référence à :
 Copenhague, la capitale du Danemark.

Code IATA des aéroports